EMW steht für:
 Eisenacher Motorenwerk, siehe Automobilwerk Eisenach
 Elektromagnetische Welle, Welle aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern
 EMW-Rennkollektiv, ein ehemaliger DDR-Automobilrennstall
 Eilenburger Motoren-Werk, ein ehemaliger Automobil- und Motorenhersteller
 Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften,  Enzyklopädieprojekt der mathematischen Wissenschaften beim B. G. Teubner Verlag
 Evangelisches Missionswerk, kirchlicher Verband
 Zuggattung im Zweiten Weltkrieg

emw steht für:
 Emplawas (ISO-639-3-Code), eine der Babar-Sprachen
 Emw – Energie, Markt, Wettbewerb, deutsche Zeitschrift

Abkürzung